Бонне́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Бонне, Гюстав (1810—1875) — французский инженер-урбанист, натуралист и ботаник.
 Бонне, Жорж (1889—1973) — французский политический деятель.
 Бонне, Жюль (1820—1892) — французский писатель известный своими исследованиями эпохи Реформации.
 Бонне, Йовлис (род. 1983) — кубинский борец вольного стиля, призёр чемпионата мира.
 
 Бонне, Луи-Марен (1736 или 1743—1793) — французский гравёр, художник и график.
 Бонне, Пьер Оссиан (1819—1892) — французский математик.
 Бонне, Ригобер (1727—1795) — один из наиболее значительных французских картографов.
 Бонне, Роберт (1851—1921) — немецкий анатом, профессор.
 Бонне, Шарлотта (род. 1995) — французская пловчиха.
 Бонне, Шарль (1720—1793) — швейцарский натуралист и философ.

Бонне́ () — фамилия:
 Джон Бонне (1972) — американский журналист и винный критик.

См. также 
 Боне
 Боннель
 Боннет

Примечания